Als Theca (Plural: Thecae), auch Theka (Plural: Theken), werden bezeichnet:

 Theca (Einzeller), eine Sammelbezeichnung für verschiedene Hüllen von einzelligen Algen und Protisten.
 die vom Stroma abgeleitete Hülle des Ovarialfollikels, siehe Thekazelle
 in der Zoologie Wohnröhren sessil lebender Tiere, etwa:
 die aus Protein aufgebauten Wohnröhren der Graptolithen
 die kalkigen Ringwälle des Korallenkelchs bei den Steinkorallen
 eine Peridermhülle, die die Polypen von Nesseltiere umgeben kann
 in der Botanik die Hälften des Staubbeutels bei Bedecktsamern